Storm är ett svenskt, danskt, norskt, brittiskt och amerikanskt efternamn som var vanligt som soldatnamn i Sverige. 2017 bars efternamnet Storm av 1 955 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Storm 
 Anna Alfrida Storm (1896–1967), målare och konsthantverkare
 August Storm (1862–1914), överstelöjtnant i Frälsningsarmén
 Charlie Storm
 Edvard Storm
 Elias Storm, svensk fotbollsspelare
 Emy Storm (1925–2014), svensk skådespelare
 Evan Storm, svensk skådespelare
 Frederik Storm
 Gale Storm
 Gustav Storm (1845–1903), norsk historiker
 Henry Storm (1920–2012), svensk elitdomare i lagsporter
 Hjalmar Storm (1909–okänt), grundare av Storms fröhandel
 Ida Storm
 Ingvar Storm, svensk programledare
 Jan Storm,  svensk skådespelare (artistnamn)
 Joachim Samuel Storm
 Johan Storm
 Lauren Storm (född 1987), amerikansk skådespelare
 Martin Luther Storm
 Michael Storm
 Nanne Storm
 Oscar Wilhelm Eugen Storm
 Roger Storm, svensk skådespelare
 Rory Storm, engelsk musiker
 Sven Storm
 Theodor Storm, tysk författare
 Vilhelm Storm

Referenser

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Engelska efternamn
Soldatnamn